En Pologne, Słupia est le nom :

dans la voïvodie de Sainte-Croix
Słupia, village du powiat de Busko-Zdrój 
 gmina de Słupia, dans le powiat de Jędrzejów 
Słupia, village du powiat de Jędrzejów, siège de cette gmina
 gmina de Słupia, dans le powiat de Końskie
Słupia, village du powiat de Końskie, siège de cette gmina

dans la voïvodie de Łódź
 gmina de Słupia, dans le powiat de Skierniewice
Słupia, village du powiat de Skierniewice, siège de cette gmina

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Słupia, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Słupia, village

dans  la voïvodie de Poméranie 
 Słupia, village 

dans la voïvodie de Mazovie
Słupia, village de la gmina de Szczutowo, dans le powiat de Sierpc
Słupia, village de la gmina de Zawidz, dans le powiat de Sierpc